Андрі́й Ю́рійович Гаври́лін (; 24 липня 1978, м. Караганда, СРСР) — казахський хокеїст, правий нападник.

Спортивна кар'єра 
Вихованець карагандинського «Автомобіліста». Виступав за «Авангард» (Омськ), «Трактор» (Челябінськ), ХК «Липецьк», «Казахмис» (Караганда), «Казахмис» (Сатпаєв), «Барис» (Астана). 

У складі національної збірної Казахстану учасник чемпіонатів світу 2007 (дивізіон I), 2008 (дивізіон I), 2009 (дивізіон I), 2010 і 2011 (дивізіон I).

Статистика 

У національній збірній:

Посилання 
 Профіль  на Eliteprospects  
 
 
 

Уродженці Караганди
Казахські хокеїсти
Гравці збірної Казахстану з хокею
Хокеїсти «Авангарда» (Омськ)
Хокеїсти «Трактора»
Хокеїсти «Липецька»
Хокеїсти «Казахмиса» (Караганда)
Хокеїсти «Казахмиса» (Сатпаєв)
Хокеїсти «Бариса»
Гравці чемпіонату світу з хокею із шайбою 2010